Hashimoto (橋本) es un apellido japonés. Es el apellido de:
 Fumiyuki Hashimoto (n. 1982), luchador profesional japonés.
 Hakaru Hashimoto (1881-1934), médico japonés.
 Kōichi Hashimoto (n. 1953), actor de voz (seiyū) japonés.
 Reika Hashimoto (n. 1980), modelo y actriz japonesa.
 Ryūtarō Hashimoto (1937-2006), político japonés, primer ministro de Japón entre 1996 y 1998.
 Satoshi Hashimoto (n. 1966), actor de voz japonés.
 Tamotsu Hashimoto (n. 1933), botánico japonés.
 Tōru Hashimoto (n. 1969), comentarista y político japonés.
 Utarō Hashimoto (1907-1994), jugador japonés de go.
 Yuki Hashimoto (n. 1994), futbolista japonés.

También puede referirse a:
 Tiroiditis de Hashimoto, enfermedad autoinmune.
 Hashimoto, ciudad de la Prefectura de Wakayama, Japón.

Apellidos japoneses